Карел Поборски () е чешки футболист, офанзивен халф. Висок 1,74 m. Рекордьор по брой участия за националния отбор (118).

Той е роден на 30 март 1972 г. в Требон. През 1996 и 1997 г. печели първенството на Англия с Манчестър Юнайтед. Участва на европейските първенства по футбол през 1996 г. и 2000 г. През 1996 г. става футболист №1 на Чехия заедно с Патрик Бергер.

Кариера 
Дебютира в тима на Динамо Ческе Будейовице в шампионата на Чехословакия. След разпадането на страната отборът се преименува само на Ческе Будейовице, а Карел става една от звездите в него. През 1994 г. дебютира за националния отбор срещу Турция. През 1995 г. подписва със Славия Прага, където е привлечен за заместник на напусналия в посока Борусия Дортмунд Патрик Бергер. В състава на Славия става шампион на Чехия.

Звездата на Поборски изгрява на Евро 1996, където е в основата на силното представяне на . Чехите достигат до финала на турнира, където губят от . След края на шампионата Поборски е купен от Манчестър Юнайтед. В тима на „червените дяволи“ обаче халфът не успява да пребори конкуренцията на Дейвид Бекъм и се задържа само година и половина на Олд Трафорд. През това време печели Висшата лига на Англия и играе 1/2-финал в Шампионска лига.

В началото на 1998 г. преминава в португалския Бенфика. Карел прекарва най-добрите си години в тима на лисабонските орли, макар в този период Бенфика да не успява да спечели никакви трофеи. През януари 2001 г. подписва с Лацио.

През 2002 г. се завръща в Чехия, в тима на Спарта Прага. Със Спарта става двукратен шампион на страната и носител на купата. Участва на Евро 2004 и играе 1/2-финал с националния тим на Чехия.

През 2006 г. отново облича екипа на родния си клуб Ческе Будейовице, където и завършва кариерата си като футболист.

Успехи

Клубни 
 Шампион на Чехия – 1995/96, 2002/03, 2004/05
 Купа на Чехия – 2003/04
 Шампион на Англия – 1996/97
 Чарити шийлд – 1996, 1997

Индивидуални 
 Футболист на годината в Чехия – 1996
 В идеалния тим на Евро 1996
 Футболист на годината в чешката Гамринус лига – 2003, 2004, 2005

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в national-football-teams.com
 Профил в сайта на чешката футболна асоциация

Чешки футболисти
Футболисти на Славия Прага
Футболисти на Манчестър Юнайтед
Футболисти на Лацио
Футболисти на Бенфика Лисабон